Барба́ра Альбе́рт (; род. 22 сентября 1970, Вена) — австрийская актриса, сценарист, продюсер, режиссёр и монтажёр.

Училась в Венской киноакадемии (нем.). Её первый фильм, Северная окраина, который описывает жизнь югославских детей в Вене, стал известен широкой аудитории.

Она возглавляет производственную компанию coop99 вместе с Джессикой Хаузнер и Антонином Свободой.

Фильмография 
  — Der andern eine Grube gräbt (режиссёр)
  — Und raus bist du (режиссёр)
  — Nachtschwalben (короткое видео) (сценарист, продюсер, режиссёр, монтажёр)
  — Also schlafwandle ich am hellichten Tage (сценарист)
  — Before Sunrise (помощник монтажёра)
  — Memory of the Unknown — русская девушка
  — Somewhere Else (видео) (сценарист, режиссёр)
  — Große Ferien (короткое видео)
  — Die Frucht deines Leibes (короткое видео) (сценарист, продюсер, режиссёр, монтажёр)
  — Business for Pleasure (ТВ) (руководитель сценария — в титрах не указана)
  — Sonnenflecken (короткое видео) (сценарист, режиссёр)
  — Slidin' — Alles bunt und wunderbar (сценарист, режиссёр)
  — Северная окраина / Nordrand (сценарист, режиссёр)
  — Милая Рита / Lovely Rita (исполнительный продюсер)
  — Zur Lage: Österreich in sechs Kapiteln (документальный фильм) (сценарист, режиссёр)
  — Struggle (сценарист)
  — Свободные радикалы / Böse Zellen (сценарист, режиссёр)
  — Auswege (сценарист)
  — Образы Европы / Visions of Europe (режиссёр)
  — Кошмар Дарвина / Darwin’s Nightmare (документальный фильм) (продюсер)
  — Спящий агент / Schläfer (продюсер)
  — Crash Test Dummies — Рита
  — Spiele Leben (продюсер)
  — Slumming (сценарист)
  — Das Fräulein (со-сценарист)
  — Грбавица / Grbavica (продюсер)
  — Падший / Fallen (сценарист, продюсер, режиссёр)
  — Всегда, никогда, где-нибудь / Immer nie am Meer (продюсер)
  — Прочисть мозги / Free Rainer (продюсер)
  — Ein Augenblick Freiheit (благодарность)
  — В пути / Na putu (продюсер)
  — Im Keller (документальный фильм) (продюсер)
  — Swans (благодарность)

Призы и награды 
''Здесь представлены только некоторые награды и призы Барбары Альберт. Полный список см. 
 «Награда Марчелло Мастроянни» (Лучшая молодая актриса) (Венеция, 1999)
 Wiener Filmpreis (нем.)
 Приз жюри FIPRESCI (Международный кинофестиваль в Вене)
 Лучший художественный фильм (Стокгольм)

Источники 

 

Выпускники вузов Вены
Кинорежиссёры-документалисты Австрии
Лауреаты Австрийской художественной премии в области кино